Ключевая — деревня в Хотынецком районе Орловской области России. Входит в состав муниципального образования Алехинское сельское поселение.

Физико—географическая характеристика 
Расположена на реке Вортуш (левый приток Вытебети) в 15 км к северо-западу от районного центра Хотынец.

Время

Климат 
Деревня Ключевая находится в зоне умеренно континентального климата (в классификации Кёппена — Dfb). Зима умеренно прохладная. Лето неустойчивое.

История 

Во время Великой Отечественной войны деревня была захвачена немцами в октябре 1941 года. Освобождена 12 августа 1943 года усилиями 18-ой гвардейской стрелковой дивизии 11-ой армии.

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Невольево переименована в Ключевая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хотынецкого района